Плита́ — участок земной коры в пределах платформ, покрытый толщей залегающих горных пород — платформенным чехлом. Плиты противопоставляются щитам и массивам — участкам платформ, где платформенный чехол отсутствует и кристаллический фундамент или складчатое основание выходят на поверхность.

Строение плит

Структурные этажи 

Для плит характерно двухъярусное (иногда трёхъярусное) строение:

  — нижний, более древний структурный этаж. Он состоит из сильно дислоцированных и метаморфизованных пород. Различают кристаллический фундамент (в пределах древних платформ) и складчатое основание (в пределах молодых платформ).

 Платформенный чехол — верхний, более молодой структурный этаж. Он представляет собой полого залегающую, иногда слабонарушенную толщу. Как правило, чехол сложен неметаморфизованными осадочными горными породами. Из магматических пород чаще всего встречаются траппы, иногда в основании чехла присутствуют вулканиты кислого состава.

Обычно платформенный чехол и фундамент разделены границей резкого регионального несогласия. Иногда между ними присутствует промежуточный структурный этаж и граница между разными ярусами является менее отчётливой. Наличие промежуточного структурного этажа более характерно для молодых платформ.

Тектонические структуры в пределах плит 

В пределах плит выделяют тектонические структуры различного типа:

 Антеклизы — участки поднятия фундамента. В пределах антеклиз фундамент залегает на небольшой глубине, а платформенный чехол имеет небольшую мощность (толщину) — не более 1—2 км в сводовых частях.
 Синеклизы — участки погружения фундамента. В пределах синеклиз фундамент залегает глубже, мощность платформенного чехла составляет обычно 3—5 км, а иногда достигает 25 км.
 Своды и впадины — более мелкие участки поднятия и погружения, выделяемые в пределах антеклиз и синеклиз.
 Авлакогены — древние рифты на поверхности фундамента, погребённые под толщей платформенного чехла.
 Валы — цепочки мелких поднятий (плакантиклиналей), развитые над авлакогенами и разломами фундамента.

См. также 

 Щит (геология)

Литература 

 

Тектоника
Плиты (геология)